debata – dyskusja o sformalizowanej formie
 Debata – polski kwartalnik
 Debata – miesięcznik regionalny ukazujący się w Olsztynie od października 2007

Zobacz też